«Наркотик» () — американский фильм 2015 года режиссёра Рика Фамуйива. Премьера фильма состоялась на кинофестивале Сандэнс в январе 2015 года. «Наркотик» также стал фильмом закрытия секции «Двухнедельник режиссёров» на Каннском кинофестивале 2015 года.

Сюжет 
Подросток Малкольм, живущий в неблагополучном районе Инглвуд в Калифорнии, мечтает учиться в Гарварде. Он считает себя гиком и имеет нехарактерные для его окружения хобби. После одной из вечеринок у него в рюкзаке случайно оказываются наркотики, а в собственной жизни, как следствие, появляются проблемы. Спасаясь от преследования членами банды, Малькольм подключает своих друзей для подпольной продажи экстази в собственной школе при помощи глубокого Интернета и биткойнов.

В ролях

Восприятие 
Фильм получил высокие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 84% на основе 132 рецензий со средним баллом 7,4 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 72 из 100 на основе 37 рецензий критиков, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы на английском языке
Фильмы Рика Фамуйива
Фильмы США 2015 года